Sherwood Forest (bos), een Brits bosgebied
 Sherwood Forest (Center Parcs), een Brits bungalowpark